Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Реймонд - з Ліндсі Девенпорт, а Стаббс - з Оленою Бовіною.

Бовіна і Стаббс у чвертьфіналі поступились парі Єлена Докич і Надія Петрова.

Девенпорт і Реймонд виграли титул, перемігши у фіналі пару Кім Клейстерс і Ай Суґіяма з рахунком 3–6, 6–4, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Qualifying Seeds

Кваліфікувалися 
  Флавія Пеннетта /  Марія Емілія Салерні

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Pacific Life Open 2003
Pacific Life Open